Miejscowości w USA:
 Ackley – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Hardin
 Ackley – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Langlade
Gminy w USA:
 Ackley (ang. Ackley Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Langlade